Favre is een Franse achternaam, afgeleid van het Latijnse Faber, wat smid betekent.

Het kan verwijzen naar:

Pierre Favre (1506–1546 ), Frans theoloog
Jules Favre (1809–1880), een Frans politicus
Louis Favre (1826–1879), Zwitserse ingenieur, bekend van de Gotthardtunnel 
Louis Favre (1891–1956), Frans schilder en lithograaf
Henri-Louis Favre (1920–2011), een Zwitsers politicus
Pierre Favre (1937), Zwitsers jazzdrummer
Lucien Favre (1957), Zwitsers voetbalcoach en voormalig voetballer
Brett Favre (1969), Amerikaans American footballspeler

Zie ook
Faber (doorverwijspagina)

Franse achternaam